Mk V:
 Mk V — английский трёхдюймовый картечный выстрел, 1914 года.
 Mk V — английский танк времен Первой мировой войны.